Pipi steht für:

 Urin, als Kindersprache
 Pipi (Fluss), Nebenfluss des Kotto in der Zentralafrikanischen Republik
 Pipi (Muschel) (Paphies australis), Muschelart in Neuseeland
 PIPI, Verwechslung des Schriftbildes des hebräischen Gottesnamens, siehe JHWH #Septuaginta

Personen:
 Pipi (Hohepriester), altägyptischer Hohepriester der 21. Dynastie
 Ama Pipi (* 1995), britische Sprinterin
 Rogério Pipi (1922–2019), portugiesischer Fußballspieler

Siehe auch:
 Pippi Langstrumpf (literarische Figur von Astrid Lindgren)
 Pippin (Begriffsklärung)